Dit is een lijst van planetoïden 14601-14700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (14601) - || 1998 SU73|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14602) - || 1998 SW74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14603) - || 1998 SK115|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14604) - || 1998 SM115|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14605) Hyeyeonchoi || 1998 SD123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14606) Hifleischer || 1998 SK125|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14607) - || 1998 SG132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14608) - || 1998 SN135|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14609) - || 1998 SW145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14610) - || 1998 SE146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14611) - || 1998 SA148|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14612) Irtish || 1998 SG164|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14613) Sanchez || 1998 TP2|| 13 oktober 1998 || ODAS
|-
| (14614) - || 1998 TX2|| 13 oktober 1998 || ODAS
|-
| (14615) - || 1998 TR5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (14616) Van Gaal || 1998 TK30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (14617) Lasvergnas || 1998 UA4|| 21 oktober 1998 || ODAS
|-
| (14618) - || 1998 UK7|| 22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (14619) Plotkin || 1998 UF9|| 16 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (14620) - || 1998 UP15|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (14621) Tati || 1998 UF18|| 22 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (14622) - || 1998 UN18|| 28 oktober 1998 || CSS
|-
| (14623) Kamoun || 1998 UE24|| 17 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (14624) Prymachenko || 1998 UO24|| 18 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (14625) - || 1998 UH31|| 18 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14626) - || 1998 UP39|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (14627) Emilkowalski || 1998 VA || 7 november 1998 || R. A. Kowalski
|-
| (14628) - || 1998 VX18|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14629) - || 1998 VT30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14630) - || 1998 VQ31|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14631) - || 1998 VS32|| 15 november 1998 || CSS
|-
| (14632) Flensburg || 1998 VY33|| 11 november 1998 || N. Ehring
|-
| (14633) - || 1998 VY34|| 12 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14634) - || 1998 VE37|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14635) - || 1998 VO38|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14636) - || 1998 VD44|| 15 november 1998 || K. Korlević
|-
| (14637) - || 1998 WN1|| 18 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (14638) - || 1998 WQ1|| 18 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (14639) - || 1998 WK3|| 19 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (14640) - || 1998 WF4|| 18 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14641) - || 1998 WC6|| 18 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14642) - || 1998 WF24|| 25 november 1998 || N. Kawasato
|-
| (14643) Morata || 1998 WZ30|| 24 november 1998 || R. Roy
|-
| (14644) - || 1998 XR3|| 9 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (14645) - || 1998 XR9|| 14 december 1998 || K. Korlević
|-
| (14646) - || 1998 XO28|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (14647) - || 1998 XG48|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (14648) - || 1998 XV49|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (14649) - || 1998 XW62|| 12 december 1998 || LINEAR
|-
| (14650) - || 1998 YD3|| 17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (14651) - || 1998 YE5|| 18 december 1998 || ODAS
|-
| (14652) - || 1998 YT8|| 17 december 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14653) - || 1998 YV11|| 26 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (14654) Rajivgupta || 1998 YV16|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (14655) - || 1998 YJ22|| 21 december 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14656) Lijiang || 1998 YN22|| 29 december 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14657) - || 1998 YU27|| 26 december 1998 || K. Korlević
|-
| (14658) - || 1999 AC10|| 13 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (14659) Gregoriana || 1999 AF24|| 15 januari 1999 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (14660) - || 1999 BO1|| 16 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (14661) - || 1999 BH10|| 23 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (14662) - || 1999 BF12|| 22 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (14663) - || 1999 BP25|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (14664) Vandervelden || 1999 BY25|| 25 januari 1999 || T. Urata
|-
| (14665) - || 1999 CC5|| 12 februari 1999 || T. Urata
|-
| (14666) - || 1999 CG17|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (14667) - || 1999 CS19|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (14668) - || 1999 CB67|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (14669) Beletic || 1999 DC || 16 februari 1999 || ODAS
|-
| (14670) - || 1999 JG53|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (14671) - || 1999 RM49|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (14672) - || 1999 RO94|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (14673) - || 1999 RK169|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (14674) - || 1999 UD5|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (14675) - || 1999 VS7|| 7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (14676) - || 1999 WW7|| 29 november 1999 || K. Korlević
|-
| (14677) - || 1999 XZ || 2 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (14678) Pinney || 1999 XN33|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (14679) Susanreed || 1999 XN42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (14680) - || 1999 XV104|| 10 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (14681) - || 1999 XW108|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (14682) - || 1999 XY110|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (14683) Remy || 1999 XG156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (14684) Reyes || 1999 XQ167|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (14685) - || 1999 XM172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (14686) - || 1999 XA174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (14687) - || 1999 YR13|| 30 december 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (14688) - || 2000 AJ2 || 3 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (14689) - || 2000 AM2 || 3 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (14690) - || 2000 AR25|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14691) - || 2000 AK119|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14692) - || 2000 AG133|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14693) Selwyn || 2000 AH4|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14694) Skurat || 2000 AR5|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14695) - || 2000 AR200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14696) Lindawilliams || 2000 AW3|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14697) Ronsawyer || 2000 AO4|| 6 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (14698) Scottyoung || 2000 AT0|| 3 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (14699) Klarasmi || 2000 AV9|| 6 januari 2000 || LONEOS
|-
| (14700) Johnreid || 2000 AC0|| 6 januari 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten